Kekosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 28,96), 
 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 31,30), 
 Kekosaari (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,21, long 29,45), 
 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,00, long 29,91), 
 Kekosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,51, long 29,80), 

Robotskapade Finlandförgreningar